Als Inselorgan werden in der Anatomie Zellverbände bezeichnet, deren Hauptaufgabe die Produktion und Freisetzung des Hormons Insulin ist. Es besteht

 bei Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien aus den Langerhans-Inseln
 bei Fischen aus den Brockmann-Körpern